Ultimatum ist

 eine Forderung mit Fristsetzung, siehe Ultimatum
 der Name eines Spiels in der Spieltheorie und in der experimentellen Wirtschaftsforschung
 Ultimatum (1938), ein französischer Spielfilm von Robert Wiene und Robert Siodmak
 der Titel eines Films aus dem Jahre 1977, siehe Das Ultimatum
 eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band, siehe Ultimatum (Band)
 der Name einer Schülerzeitung der Kantonsschule am Burggraben

Siehe auch: